Кубок Гуаму з футболу 2017 — 10-й розіграш кубкового футбольного турніру у Гуамі. Титул вчетверте здобув клуб «Гуам Шип'ярд».

Календар

Кваліфікаційний раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 квітня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 травня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 травня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 травня 2017

|}

Фінал 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 травня 2017

|}

Посилання 
 Сайт футбольної федерації Гуаму  

2017
Гуам